Топонимы:

 Сен-Медар — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.
 Сен-Медар — коммуна во Франции, в департаменте Шаранта.
 Сен-Медар — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Гаронна.
 Сен-Медар — коммуна во Франции, в департаменте Жер.
 Сен-Медар — коммуна во Франции, в департаменте Эндр.
 Сен-Медар — коммуна во Франции, в департаменте Ло.
 Сен-Медар — коммуна во Франции, в департаменте Мозель.
 Сен-Медар — коммуна во Франции, в департаменте Атлантические Пиренеи.
 Сен-Медар — коммуна во Франции, в департаменте Дё-Севр.
 Сен-Медар — муниципалитет в Канаде, в провинции Квебек.

Храмы:

 Сен-Медар — церковь в Латинском квартале Парижа.
 Аббатство Сен-Медар (святого Медарда) — недействующий монастырь в Суассоне.

См. также 
 Сен-Медар-д’Они
 Сен-Медар-д’Эксидёй
 Сен-Медар-ла-Рошет